Ро́берт «Боб» Пе́йсли (; 23 января 1919, Хеттон-ле-Хоул, Тайн и Уир, Англия — 14 февраля 1996) — английский футболист (играл на позиции левого защитника) и главный тренер «Ливерпуля», при котором за девять лет клуб выиграл двадцать различных титулов, в том числе шесть раз стал чемпионом и три раза выиграл Кубок европейских чемпионов.

Карьера 
Пэйсли был защитником и капитаном «Ливерпуля», а после завершения карьеры игрока вошёл в тренерский штаб клуба. Был ассистентом Билла Шенкли, а после ухода легендарного менеджера клуба в отставку возглавил команду. При Пейсли «Ливерпуль» провёл 490 официальных матчей. Результат — 275 побед, 91 ничья и 124 поражения. За это время клуб выиграл 19 крупных турниров, включая шесть чемпионских титулов Первого дивизиона.

Является одним из трёх тренеров в мире, которые трижды выигрывали Лигу чемпионов. Завоевал этот трофей (в те годы называвшийся «Кубком европейских чемпионов») с одним клубом в 1977, 1978 и 1981 годах.

Достижения

В качестве игрока 
 Ливерпуль
 Чемпион Англии: 1947

В качестве тренера 
 Ливерпуль
 Чемпион Англии: 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1977, 1978, 1981
 Обладатель Кубка УЕФА: 1976
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1981, 1982, 1983
 Обладатель Суперкубка Европы: 1978
 Обладатель Суперкубка Англии: 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982

Личные 
 Лучший тренер в истории футбола:
 4 место (ESPN).
 8 место (World Soccer),
 26 место (France Football)

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля» 
 Профиль и статистика менеджера на LFCHistory.net 
 Профиль и статистика игрока на LFC History.net 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль менеджера на Liverbird.ru 

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Ливерпуль»
Тренеры ФК «Ливерпуль»
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА
Члены Зала славы английского футбола